These R the Tales — шостий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий 14 листопада 2000 р. лейблом Fillmoe Coleman Records. Скретчі: DJ Pause. Дизайн: Lay Low Design. Мастеринг: Джастін Вейс. Фотограф: Timi-D.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми